Vašano ima više značenja:
 Vašano (Peruđa)
 Vašano (Terni)